Stati Uniti d'America
Hayti – capoluogo della Contea di Hamlin, Dakota del Sud
Hayti – città della Contea di Pemiscot, Missouri